Horvátország
Mački, falu Farkaševac községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Mački falu Velike Lašče községben, Közép-Szlovénia régióban